Нюша может означать:
 Нюша — российская певица.
 Нюша — река в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Нюша — персонаж мультсериала Смешарики.
 Нюша — уменьшительно-ласкательная форма имени Анна.